Гоянезия ():

 Гоянезия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 «Гоянезия» — бразильский футбольный клуб представляющий одноимённый город штата Гояс.
 Гоянезия-ду-Пара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.